FFF est un sigle qui peut signifier :
 Fédération française de football ;
 Fuck for Forest, une association écologiste norvégienne récoltant des fonds pour la nature, par la pornographie ;
 Falkenbergs FF, un club suédois de football ;
 Fractionnement par couplage flux-force, une technique de séparation et de caractérisation ;
 Fridays for Future (en français, Grève étudiante pour le climat), des manifestations pour le climat organisées par des lycéens et étudiants autour du monde ;
 Fédération française de fonck, un groupe de rock fusion français.
 Fédération française de la franchise, une fédération professionnelle des franchiseurs et de leurs franchisés.
 Festival du film francophone de Vienne

 FFF, un album du groupe Fédération française de fonck ;
 FFF, une chanson du groupe Megadeth sur l'album Cryptic writings, 1997.

Autres 
 est un code qui peut représenter :
 fortississimo, une nuance en musique.